Ermini ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Ermini (1868–1935), italienischer Mittellateiner, Vater von Giuseppe
 Giuseppe Ermini (1900–1981), italienischer Rechtshistoriker, Universitätsrektor und Politiker
 Luigi Ermini, Weihbischof in Porto und Santa Rufina 
 Michele Ermini, Bibliothekar des Kardinals Leopoldo de’ Medici
 Pasquale Ermini (1905–1958), italienischer Konstrukteur von Sportwagen

Ermini ist der Name des folgenden Unternehmens:
 Officine Ermini, ehemaliger italienischer Automobilhersteller